Independence est un mot anglais transparent ().

Toponyme 
Il s'agit du nom de nombreuses localités aux États-Unis :

 Independence, Alabama
 Independence, comté de Calaveras, Californie
 Independence, comté d'Inyo, Californie
 Independence, comté de Pitkin, Colorado
 Independence, comté de Teller, Colorado
 Independence, Dakota du Nord
 Independence, Illinois
 Independence, Indiana
 Independence, Iowa
 Independence, Kansas
 Independence, Kentucky
 Independence, Louisiane
 Independence, comté de Hennepin, Minnesota
 Independence, comté de Saint Louis, Minnesota
 Independence, comté de Scott, Mississippi
 Independence, comté de Tate, Mississippi
 Independence, comté de Clay, Missouri
 Independence, comté de Jackson, Missouri
 Independence, Montana
 Independence, New York
 Independence, comté de Cuyahoga, Ohio
 Independence, comté de Defiance, Ohio
 Independence, comté de Custer, Oklahoma
 Independence, comté de Le Flore, Oklahoma
 Independence, Oregon
 Independence, comté de Snyder, Pennsylvanie
 Independence, comté de Washington, Pennsylvanie
 Independence, comté de Hancock, Tennessee
 Independence, comté d'Overton, Tennessee
 Independence, Texas
 Independence, Utah
 Independence, Virginie
 Independence, Washington
 Independence, comté de Barbour, Virginie-Occidentale
 Independence, comté de Clay, Virginie-Occidentale
 Independence, comté de Jackson, Virginie-Occidentale
 Independence, comté de Preston, Virginie-Occidentale
 Independence, Wisconsin

Cinéma et télévision 

 , film américain de John Huston sorti en 1976 ;
 , film indien de  sorti en 1999.

Navire 
 L'Independence, paquebot construit en 1951.

Voir aussi
 
 

Homonymie de toponyme